SEC, sec может означать:

 Комиссия по ценным бумагам и биржам () — агентство правительства США. Главный орган для надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Создана в 1934 году.
 SEC () — авиационный термин для определения такого типа авиационного происшествия, как преднамеренное столкновение с землёй.
 Samsung Engineering & Construction
 Samsung Electronics Corporation — компания-производитель электроники со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея. Входит в концерн Samsung Group.
 sec — обозначение секанса, одной из тригонометрических функций.
 S.E.C. от  — Контактные выводы, располагаемые с одной стороны платы, устанавливаемой в картридж () — тип корпуса процессора
 SEC - Speedway Euro Championship (чемпионат Европы по спидвею)

См. также 
 Сек (значения)